L'église Saint-Marc (l'évangéliste) peut faire référence à :

Église Saint-Marc, à Uccle (Bruxelles)

Église Saint-Marc, à Montréal

Église Saint-Marc, à Zagreb



Alpes-de-Haute-Provence 
 Église Saint-Marc, Allemagne-en-Provence ;
 Église Saint-Marc, Banon ;
 Église Saint-Marc, La Bréole ;
 Église Saint-Marc, Entrepierres.

Ardèche 
 Église Saint-Marc, Montréal.

Hérault 
 Église Saint-Marc, Juvignac.

Loiret 
 Église Saint-Marc, Orléans.

Moselle 
 Église Saint-Marc, Siersthal.

Yvelines 
 Église Saint-Marc, Versailles.

Haute-Vienne 
 Église Saint-Marc, Verneuil-Moustiers

Église Saint-Marc, à Cracovie

Église Saint-Marc, Belgrade
 Église Saint-Marc, Jakovac, près de Stalać
 Église Saint-Marc, Kastrat
 Église Saint-Marc, Kula, en Voïvodine
 Église Saint-Marc, Stojnik
 Église Saint-Marc, Užice

Voir aussi

 
 
 

Marc
~